Медли:

 медли — единственное число повелительного наклонения глагола ме́длить (см. в Викисловаре)

Топоним 
 Медли — деревня в Кулейской волости Печорского района Псковской области.
 Медли () — муниципалитет, расположенный в округе Майами-Дейд штатп Флорида, США.

Музыка 
 Медли () — попурри.

Фамилия 
Медли или Мэдли () — английская фамилия:
 Медли, Билл (род. 1940) — американский певец, автор песен, участник дуэта The Righteous Brothers
 Медли, Джордж (1826—1898) — английский шахматист
 Мэдли, Роберт (род. 1985) — английский футбольный арбитр
  (1738—1799) — английский священнослужитель и автор евангельских гимнов
  (1769—1857) — английский художник